Вынжу-Маре () — город в Румынии в составе жудеца Мехединци.

История 
Упоминается в документах начиная с 1772 года.

В 1968 году Вынжу-Маре получил статус города.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Мехединци (жудец)